«Ампи́рная коло́нна» — художественный проект Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов 2003 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в рамках выставки «Арт-Манеж».

Описание 
Григорий Ревзин так написал об увиденной им на выставке «Арт-Манеж» «Ампирной колонне» Полисского:
...Это главный объект выставки, огромная колонна, сплетённая по технологии корзины Николаем Полисским. <...> Эта колонна продолжает серию его зиккуратов из сена, Эйфелевой башни из хвороста, гигантского акведука из снега и средневекового замка из берёзовых поленьев. По замыслу она, видимо, должна была вписаться в колонный ряд Манежа, но не вписалась. Она стоит отдельно, совершенно невозможная по форме (это колонна-трёхстволка), гордая и прекрасная, это фантастический памятник русской технологии и русскому чувству формы. Людям, которые плетут колонны из корзин, неведомы противопоставления актуального и салонного, продажного и чистого искусства, их колонна величественна, как Александрийский столп, и сияет как ёлочка — она создаёт вокруг себя небольшую зону настоящего праздника.

Библиография 
 Ревзин Григорий. Рынок вокруг колонны // Коммерсантъ. — № 224 (2827). — 6 декабря 2003 года.
 Ревзин Григорий. Фирма веники вяжет! // GQ. — 2004. — № 2.
 Проект «Ампирная колонна» // Каталог российской экспозиции 11-й архитектурной биеннале в Венеции: В 4 т. Т. 4: Каталог персональной выставки Николая Полисского / Министерство культуры Российской Федерации; специальный выпуск журнала «Проект Классика»; под. ред. Григория Ревзина и Павла Хорошилова. — [Б. м.], 2008. — С. 86—87.

Примечания

Ссылки 
 «Ампирная колонна» на официальном сайте Николая Полисского

Ленд-арт 2003 года
Паблик-арт 2003 года
Проекты Николая Полисского
Достопримечательности Москвы
Произведения современного искусства
Колонны России